Partida de Balàfia, partida de la ciutat de Lleida 
 Balàfia, barri de la ciutat de Lleida
 Balàfia, llogaret de la parròquia de Sant Llorenç de Balàfia, del municipi de Sant Joan de Labritja, a l'illa d'Eivissa